Yarlung steht für:

 die tibetische Yarlung-Dynastie;
 die Gemeinde Yarlung (亚龙乡) im Kreis Sêrtar des Autonomen Bezirks Garzê der Tibeter in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yarlung (Sêrtar).